El Constructor es un documental sonoro sobre el Caso Brugal disponible en la plataforma de audio Sonora. La producción se lanzó el 15 de julio de 2022 y cuenta la historia de Enrique Ortiz, el empresario más importante de Alicante, a través del periodista Toni Garrido.

Sinopsis 
A través de las llamadas de Enrique Ortiz, a las que la policía tuvo acceso gracias al Caso Brugal, el documental ofrece una nueva perspectiva de la política y la economía de la construcción

El Constructor es un documental español sobre el Caso Brugal.

El Caso Brugal 
En el Caso Brugal se investigaron delitos de extorsión, soborno y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varios municipios gestionados por el Partido Popular en la provincia de Alicante. La investigación se inició en 2006 y se detuvieron a seis personas, entre ellas, el empresario Ángel Fenoll. De los primeros arrestados, solo Fenoll, su hijo y el concejal de Turismo de la localidad de Albatera, Javier Bru, estuvieron un mes en la cárcel. Sin embargo, salieron con una fianza de 260.000 euros. A partir de entonces, el caso quedó en pausa, pero en 2010 se retomó con nuevos implicados. Es en esta fecha cuando entra en juego Enrique Ortiz junto con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll y varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela.

La implicación estuvo relacionada con la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, de la que formaba parte el constructor alicantino. En la licitación concursaron cinco empresas, entre ellas la del empresario Ángel Fenoll, pero el presidente de la Diputación concedió la licencia para el tratamiento y eliminación de residuos de la comarca durante 20 años a la empresa de Ortiz. Esto suponía la construcción de un vertedero en el municipio de Torremendo, en terrenos de la propiedad de Fenoll.

Referencias